Vinebre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vinebre (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Vinebre (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar